Phước Hiệp (Bà Rịa-Vũng Tàu)
 Phước Hiệp (Quảng Nam)
 Phước Hiệp (Ho Chi Minhstad)
 Phước Hiệp (Bình Định)
 Phước Hiệp (Bến Tre)